Жилец:

 «Жилец» — фильм
 Жилец — один из разрядов служилого чина в Царстве Русском

См. также